Tirador puede hacer referencia a:

 tiradores o tirantes, correas elásticas que giran sobre los hombros para sostener el pantalón.
 tirador, prenda tradicional del gaucho que cumplía la función de un cinturón.
 tirador, deportista que practica esgrima.
 tirador, deportista que practica alguno de los deportes de tiro.
 tirador, manija fija para abrir una puerta.
 El tirador (Shooter), película estadounidense de 2007, protagonizada por Mark Wahlberg.
 Velódromo de Tirador, pista de ciclismo

Véase también 
 Tiro (desambiguación).
 Francotirador.
 Tirador designado.